Nepřítel může být:

 Základní významy
 člověk, se kterým daná osoba má špatný vztah a je připravena mu škodit
 skupina nepřátel tvořící vojenský útvar

 V biologii
 Přirozený nepřítel

 V politice
 Nepřítel lidu

 V literatuře
 
 Nepřítel lidu (Ibsen) – drama od Henrika Ibsena

 Ve filmu
 Pan profesor, nepřítel žen – český film z roku 1913
 Nepřítel před branami – americký film o bitvě u Stalingradu

 V televizi
 Homerův nepřítel – epizoda seriálu Simpsonovi
 Nepřítel v nás – epizoda seriálu Star Trek
 Nepřítel (Star Trek: Nová generace) – epizoda seriálu Star Trek: Nová generace
 Tichý nepřítel (Star Trek: Enterprise) – epizoda seriálu Star Trek: Enterprise
 Neviditelný nepřítel (Hvězdná brána) – epizoda seriálu Hvězdná brána
 Nepřítel je uvnitř (Hvězdná brána) – epizoda seriálu Hvězdná brána

Reference 
 V tomto článku je použit text z hesla nepřítel na českém Wikislovníku.

Externí odkazy